Félicité (eiland), een eiland van de Seychellen
 Félicité (film), een Frans-Senegalese film uit 2017